ou  (qui signifie littéralement en allemand « résidence officielle » ) est le nom donné en Allemagne et en Suisse à des immeubles de bureau, généralement utilisés comme siège administratif ou siège d'une autorité politique. Dans de nombreux cas, le nom a été conservé par le bâtiment, même après qu'il eut changé de fonction.

Allemagne 
 , construit à Langerfeld en 1838
 , construit à Unna en 1817 
 , datant du 
 , construit à Bremerhaven en 1829
 , construit en  1648 à Rödelsee

Suisse 
 , du district d'Aarau 

 , du district de Baden
 Ancienne Amtshaus du couvent de Saint-Blaise, à Kaiserstuhl, dans le canton d'Argovie
 , à Berne
 , à Meienberg

 , à Muri
 Ancienne , du district de Bienne (jusqu'en 1899)

 Nouvelle , du district de Bienne
 , du district d'Olten-Gössgen
 , du Rüti Monastery

  et , de Soleure
 , l'ancienne résidence de l'abbaye de Muri

Source